Gai Duili (en ) va ser un magistrat romà. Era probablement germà del tribú de la plebs Marc Duili. Formava part de la gens Duília, una antiga família romana d'origen plebeu.

Va ser nomenat pels cònsols quinquevir mensarius l'any  per la liquidació de deutes, i ell i el seu col·lega van actuar amb tanta moderació i habilitat que es van guanyar el respecte de totes les parts.

Referències 

Gens Duília
Magistrats romans